A licencoptimalizálás a szoftvereszköz-gazdálkodás (más néven szoftvergazdálkodás) fontos területe. Egyrészről jelenti a nem jogszerű (alullicencelt) szoftverhasználat jogi kockázatának megszüntetését, másrészről a túllicencelt szoftverhasználat által okozott felesleges költségek lefaragását. A szoftverlicencek életciklusának megfelelő kezelése, illetve a szervezet valós szoftverhasználati igényének figyelembe vétele alapján meghozott szoftverbeszerzési döntések alapozzák meg az egyidejűleg költséghatékony és jogszerű szoftverhasználatot.

Számítástechnika